A 2011-es GP2-szezon a GP2 hetedik idénye. Ettől az évtől kezdve három évig az új, Dallara által gyártott, harmadik generációs GP2/11 autót használja minden csapat. További változás, hogy a Bridgestone gumigyár távozik a sorozatból, helyét 2013-ig a Pirelli veszi át. A szériához két új istálló csatlakozik: a Carlin és a Team Air Asia. Ezek a 2010-ben sem versenyző Durango és a kiválasztás során rajthelyet nem kapó DPR helyét veszik át.

Pilóták

Átigazolások

Újonc/visszatérő pilóták 
 Esteban Gutiérrez: GP3, ART Grand Prix → Lotus ART
 Pål Varhaug: GP3, Jenzer Motorsport → DAMS 
 Jolyon Palmer: FIA Formula–2 → iSport International 
 Fairuz Fauzy: Formula–1, Lotus Racing → Super Nova Racing 
 Stefano Coletti: Formula Renault 3.5 Series, Comtec Racing → Trident Racing 
 Mihail Aljosin: GP3, Carlin Motorsport → Carlin Motorsport 
 Julian Leal: Formula Renault 3.5 Series, International DracoRacing és Auto GP, Trident Racing → Rapax Team

Távozó pilóták 
 Pastor Maldonado: Rapax Team → Formula–1, Williams F1 
 Sergio Pérez: Barwa Addax Team → Formula–1, Sauber 
 Jérôme d’Ambrosio: DAMS → Formula–1, Marussia F1 Team

Felállás

Versenynaptár

Eredmények

A bajnokság állása

Versenyzők

Konstruktőrök

 Pole pozíció: félkövér; a pole-pozíciót szerzett versenyző plusz két pontban részesül, kivéve a sprint futamra fordított rajtráccsal pole-t nyerő versenyző.
 Leggyorsabb kör dölt; a leggyorsabb kört futott versenyző plusz egy pontban részesül ha az első tízben végez.
 Versenyzők akik nem fejezték be a versenyt, de rangsorolva vannak a következővel vannak jelölve: †.
 ‡ Az Abu-Dzabi Nagydíj nem szerepel a bajnokság versenyeként.

Jegyzetek 

GP2 szezonok
Gp2